Constantin David se poate referi la unul din următorii:

 Constantin David (activist politic) (1908-1941), activist politic român
 Constantin David (boxer) (1912-?), boxer român
  (1886-1964), actor și regizor german